De 22e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1991 op 23 en 24 februari gehouden op de ijsbaan Ludwig Schwabl Stadion in Inzell.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1991
Schaatsen in Duitsland
Sport in Inzell
 1991
Schaatsen
Sportevenement in Beieren